Wada ukryta – film z 2014 roku
 Wada ukryta – powieść Thomasa Pynchona z 2009 roku